Turniej Northern Ireland Trophy w roku 2007 był trzecią edycją tych rozgrywek w historii snookera, które odbyły się w Belfaście. Jest to trzeci turniej sezonu 2007/2008. Mecze rozegrane zostały w dniach 4-11 listopada 2007 roku. Miejscem rozgrywania turnieju była hala Waterfront Hall.

W Polsce turniej Northern Ireland Trophy 2007 transmitowała komercyjna stacja telewizyjna Eurosport.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego z poprzedniego sezonu był Chińczyk Ding Junhui, który odpadł w 1/8 finału.

Zwycięzcą turnieju został Stephen Maguire, dla którego był to trzeci triumf w imprezie rankingowej w karierze. W finale Maguire pokonał Fergala O’Briena 9:5. Dla O’Briena był to pierwszy występ w finale turnieju rankingowego po ośmiu latach przerwy.

Już w fazie 1/16 finału doszło do kilku niespodzianek. W swoich pierwszych meczach z turniejem pożegnali się zawodnicy z czołowej szesnastki listy rankingowej, John Higgins, Graeme Dott oraz Mark J. Williams. Jeszcze wcześniej, bo w 1/32 finału odpadł zwycięzca poprzedniego turnieju rankingowego, Grand Prix, Marco Fu, który przegrał z Adrianem Gunnellem.

W meczu 1/8 finału z Allisterem Carterem Ronnie O’Sullivan wbił siódmego w swojej karierze breaka maksymalnego – 147 punktów. Jednocześnie O’Sullivan jako pierwszy zawodnik w historii – w meczu do pięciu wygranych frame’ów uzyskał pięć breaków stupunktowych (108, 122, 107, 147 oraz 129).

Pula nagród 
Zwycięzca turnieju Stephen Maguire otrzymał 30.000 funtów; przegrany w finale – połowę tej sumy. Pod względem finansowym turniej NIT jest najsłabiej opłacalną imprezą w całym sezonie.

Ronnie O’Sullivan za wbicie breaka maksymalnego otrzymał łącznie 22.000 funtów (plus stawka za osiągnięcie ćwierćfinału), wobec czego zajął drugie miejsce na liście płac turnieju.

Najwyżej rozstawieni 
  Ding Junhui – zwycięzca NIT z sezonu 2006/2007
  John Higgins
  Graeme Dott
  Shaun Murphy
  Ken Doherty

Breaki stupunktowe

Turniej kwalifikacyjny 
Kwalifikacje dla zawodników spoza czołowej 16 rankingu snookerowego odbyły się w Prestatyn, w Wielkiej Brytanii.

Do fazy turniejowej zakwalifikowali się następujący zawodnicy:
  James Wattana
  David Gray
  Alan McManus
  Lee Walker
  Adrian Gunnell
  Liu Song
  Martin Gould
  Michael Judge
  Rod Lawler
  Mike Dunn
  Liang Wenbo
  John Parrott
  Tom Ford
  David Gilbert
  Jamie Burnett
  Fergal O’Brien

Drabinka turniejowa od 1/8 finału

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Turniej NIT w serwisie 147.pl

2007 w sporcie
Northern Ireland Trophy
2007 w Wielkiej Brytanii